Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí je střední a vyšší odborná škola ve Valašském Meziříčí.

Historie 
Historie Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí se datuje od roku 1945. Počátky výuky byly provizorní, v prostorech školy bylo málo prostoru a vyučovalo málo vyučujících. Tehdy ještě fungovala na Vsetíně. Až od roku 1949 byly třídy přestěhovány do Valašského Meziříčí. V roce 1979 se začalo vyučovat v prostorách na Masarykově ulici, kde dnes sídlí OA a VOŠ. Roku 1999 byla navázána spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Až v roce 2005 vznikl dnešní název, tj. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí.

Současnost 
Současným ředitelem OA & VOŠ Valašské Meziříčí je Aleš Kubíček (od roku 2005). Zástupkyně ředitele je Andrea Hlavatá.

Studium 
Od 1. září 2010 byly na škole otevřeny tyto studijní obory:

Středoškolské 
 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřleté studium (60 žáků)
 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté studium (30 žáků)
 18-20-M/01 Informační technologie - čtyřleté studium (30 žáků)

Vysokoškolské bakalářské studium 
 Eurospráva
 Aplikovaná informatika
 Ekonomika podniku
 Informační a znalostní management

Vyšší odborné 
 Vyšší odborné studium
(Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací) od září 2011 nahrazen novým studijním oborem Informační technologie v podnikové praxi.

Rozšiřující kombinované 
 Prevence sociálně patologických jevů
 Sociální práce
 Školský managment
 Specializační
 Studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací

U3V 
 Univerzita třetího věku

Odkazy

Externí odkazy 
 Oficiální stránky školy

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední školy v okrese Vsetín
Školy ve Valašském Meziříčí
Školy založené roku 1945